No Smoking – album di Sergio Caputo del 1985
 Smoking/No Smoking – film di Alain Resnais del 1993
 No Smoking...! – film di Anurag Kashyap del 2007